Климонтув:

 Климонтув — сельская гмина (волость) в Сандомирском повяте Свентокшиского воеводства Польши.
 Климонтув — село в гмине Климонтув, бывший город (по 1870 год).
 Климонтув — остановочный пункт железной дороги в деревне Климонтув в городско-сельской гмине Сендзишув, в Енджеювском повяте Свентокшиского воеводства Польши.